Jansons ist der Familienname folgender Personen:
 Arvīds Jansons (1914–1984), lettischer Dirigent
 Jānis Jansons (* 1990), lettischer Bobfahrer
 Mariss Jansons (1943–2019), lettischer Dirigent

Siehe auch:
 Janson